Фредерик II Дански (Хадерслев, 1. јул 1534- Слагелсе, 4. април 1588) је био краљ Данске и Норвешке. Био је син Кристијана III и Доротеје од Сакс-Лаунбурга.

Породично стабло 

Рођени 1534.
Умрли 1588.
Краљеви Данске
Норвешки краљеви
Династија Олденбург